Möllmann ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Müller.

Namensträger 
 Amelie Möllmann (* 2001), deutsche Handballspielerin
 Bernhard Möllmann (1832–1897), deutscher Politiker
 Christian Möllmann (* 1972), deutscher Schauspieler und Sänger
 Ferdinand Möllmann (1791–1854), deutscher Großhändler und frühindustrieller Unternehmer
 Klaus-Peter Möllmann (* 1956), deutscher Physiker
 Stephan Möllmann († um 1610), deutscher Buchdrucker

Siehe auch 
 Verlag Ch. Möllmann, deutscher Verlag 
 Möllemann
Möhlmann

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname